Termenul „Darling” se poate referi la:

 Darling (Africa de Sud)
 Darling River, fluviu în Australia
 Darling Downs, regiune din Queensland, Australia
 Darling Heights, Queensland, Australia
 Darling Point, New South Wales, Australia
 Darling Harbour, New South Wales, Australia
 Darling (film 1965)